{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88401) - || 2001 QN24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88402) - || 2001 QW24 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88403) - || 2001 QP26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88404) - || 2001 QR26 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88405) - || 2001 QP27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88406) - || 2001 QY27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88407) - || 2001 QB28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88408) - || 2001 QC28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88409) - || 2001 QH28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88410) - || 2001 QJ28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88411) - || 2001 QL28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88412) - || 2001 QN28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88413) - || 2001 QF31 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88414) - || 2001 QC32 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88415) - || 2001 QS32 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88416) - || 2001 QH38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88417) - || 2001 QJ48 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88418) - || 2001 QA50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88419) - || 2001 QT52 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88420) - || 2001 QT54 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88421) - || 2001 QU54 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88422) - || 2001 QE55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88423) - || 2001 QU59 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88424) - || 2001 QC61 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88425) - || 2001 QH61 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88426) - || 2001 QZ61 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88427) - || 2001 QA62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88428) - || 2001 QR62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88429) - || 2001 QM64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88430) - || 2001 QB65 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88431) - || 2001 QZ65 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88432) - || 2001 QR68 || 20 augustus 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| (88433) - || 2001 QS68 || 20 augustus 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| (88434) - || 2001 QP70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88435) - || 2001 QW70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88436) - || 2001 QX70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88437) - || 2001 QY70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88438) - || 2001 QA71 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88439) - || 2001 QA74 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88440) - || 2001 QG74 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88441) - || 2001 QA75 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88442) - || 2001 QH76 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88443) - || 2001 QG77 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88444) - || 2001 QJ78 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88445) - || 2001 QK78 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88446) - || 2001 QR80 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88447) - || 2001 QW81 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88448) - || 2001 QH82 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88449) - || 2001 QD84 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88450) - || 2001 QE84 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88451) - || 2001 QW86 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88452) - || 2001 QK90 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88453) - || 2001 QF91 || 23 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88454) - || 2001 QG92 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88455) - || 2001 QN94 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88456) - || 2001 QT94 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88457) - || 2001 QV94 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88458) - || 2001 QG95 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88459) - || 2001 QJ95 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88460) - || 2001 QT97 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88461) - || 2001 QL98 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88462) - || 2001 QM99 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88463) - || 2001 QK101 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88464) - || 2001 QD102 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88465) - || 2001 QZ105 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88466) - || 2001 QO107 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88467) - || 2001 QM108 || 25 augustus 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (88468) - || 2001 QB109 || 19 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88469) - || 2001 QF109 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88470) Joaquinescrig || 2001 QB111 || 26 augustus 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| (88471) - || 2001 QL111 || 26 augustus 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| (88472) - || 2001 QW111 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88473) - || 2001 QX111 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88474) - || 2001 QD112 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88475) - || 2001 QO113 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88476) - || 2001 QS115 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88477) - || 2001 QJ116 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88478) - || 2001 QA118 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88479) - || 2001 QQ119 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88480) - || 2001 QL120 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88481) - || 2001 QS120 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88482) - || 2001 QA122 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88483) - || 2001 QQ125 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88484) - || 2001 QV126 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88485) - || 2001 QY128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88486) - || 2001 QA130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88487) - || 2001 QN130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88488) - || 2001 QH131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88489) - || 2001 QR131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88490) - || 2001 QH132 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88491) - || 2001 QH135 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88492) - || 2001 QL136 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88493) - || 2001 QG137 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88494) - || 2001 QL137 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88495) - || 2001 QP137 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88496) - || 2001 QT137 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88497) - || 2001 QA138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88498) - || 2001 QO138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88499) - || 2001 QV138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88500) - || 2001 QZ138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten